FCB kan syfta på:

 FCB – en fotbollsklubb i Basel i Schweiz, se FC Basel
 Der FCB – en fotbollsklubb i München i Bayern i Tyskland, se FC Bayern München
 FCB – en  belgisk fotbollsklubb från Brygge, se Club Brugge KV
 FCB –  en idrottsklubb baserad i Barcelona i Katalonien i Spanien, se FC Barcelona
 FCB – en fotbollsklubb från Ostrava i Tjeckien, se FC Baník Ostrava